Arno Arts (kunstenaar)
 Arno Arts (voetballer)